

Площади 
Пло́щадь Незави́симости — названия площадей в населённых пунктах ряда государств:

Армения 
 Площадь Независимости — площадь в Гюмри.

Белоруссия 
 Площадь Независимости — площадь в Минске.

Казахстан 
 Площадь Независимости — площадь в Кокшетау.
 Площадь Независимости — площадь в Астане.

Латвия 
 Площадь Независимости — площадь в Риге.

США 
  — площадь в Уилмингтоне, Северная Каролина.
  — площадь в Филадельфии.

Туркмения 
 Площадь Независимости — площадь в Ашхабаде.

Узбекистан 
 Площадь Независимости — площадь в Ташкенте.

Украина 
  — площадь в Виннице.
 Площадь Независимости — площадь в Киеве.
  — площадь в Кременчуге.
 Площадь Независимости — площадь в Луцке.
 Площадь Независимости — площадь в Одессе.
  — площадь в Полтаве.
  — площадь в Ровно.
  — площадь в Стрые.
  — площадь в Сумах.
  — площадь в Хмельницком.

Уругвай 
 Площадь Независимости — площадь в Монтевидео.

Станции метро 
«Пло́щадь Незави́симости» — названия станций метрополитенов в различных городах:

 «Майдан Незалежности» Киевского метрополитена
 «Мустакиллик майдони» Ташкентского метрополитена